Niemcy:
 Brettach – rzeka, dopływ Jagst
 Brettach – rzeka, dopływ Kocher

Zobacz też:
 Brettach/Jagst